Уэ́йт () — английская фамилия. Известные носители:

 Уэйт, Артур Эдвард (1857—1942) — христианский мистик, оккультист, учёный, масон.
 Уэйт, Джим (род. 1941) — канадский кёрлингист и тренер.
 Уэйт, Джимми (род. 1969) — канадский хоккеист.
 Уэйт, Дуг (род. 1971) — американский хоккеист.
 Уэйт, Дэвис Хансон (1825—1901) — американский политик, 8-й губернатор Колорадо.
 Уэйт, Лина (род. 1984) — американская актриса, продюсер и сценарист.
 Уэйт, Ральф (1928—2014) — американский актёр и политический активист.
 Уэйт, Томас (ум. 1688) — английский военный, член Долгого парламента и один из убийц короля Карла I.
 Уэйт, Уильям (1829—1898) — английский шахматист и англиканский священник.
 Уэйт, Уильям Белл (1839—1916) — преподаватель Нью-Йоркской школы обучения слепых, изобретатель Нью-Йоркского точечного алфавита.
 Уэйт, Эдгар Равенсвуд (1866—1928) — британский и австралийский биолог.

См. также 
 Уэйт-Парк — город в округе Стирнс, штат Миннесота, США.
 Уайт
 Вейт

Примечания